Sluiter ist der Familienname folgender Personen:

 Carel Philip Sluiter (1854–1933), niederländischer Zoologe
 Ineke Sluiter (* 1959), niederländische Gräzistin
 Jan Willem Sluiter (1873–1949), niederländischer Grafiker und Kunstmaler
 Raemon Sluiter (* 1978), niederländischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Sluijters